Moartea unui artist se poate referi la:

 Moartea unui artist (piesă de teatru), piesă de teatru de Horia Lovinescu
 Moartea unui artist (film), film românesc din 1991 bazat pe piesa de teatru